Анатолий Петрович Морозов (17.03.1901, Санкт-Петербург — ?) — советский инженер, специалист в области радиотехники. Лауреат Сталинской премии.

Окончил Ленинградский электромеханический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) (1929).

В 1930—1932 руководитель энерготранспортного сектора в Уралмастходе (Свердловск). В 1932—1937 инженер Артиллерийской академии им. Дзержинского, Ленинград.
В 1937—1940 групповой инженер научно-исследовательской лаборатории артиллерийских приборов Главного артиллерийского управления РККА, Москва.

В 1941—1951 в НИИ-10 (будущий «Альтаир»): руководитель разработки векторно-электрического прибора управления артиллерийским зенитным огнём (ВЭПУАЗО).

Лауреат Сталинской премии 1943 года — за работу в области военной техники.
Награждён орденом Красной Звезды (1945) и медалями.

Источники 
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011.